Mistrovství Evropy v plavání se konalo ve dnech 4. srpen – 15. srpen 2010 v Maďarsku. Dálkové závody se konaly na jezeře Balaton, krátké v Budapešti.

Celkové medailové pořadí

Plavání

Medaile

Skoky

Medaile

Synchronizované plavání

Medaile

Dálkové plavání

Medaile 

 
2010
Plavání v roce 2010
Plavání v Maďarsku
Sportovní události v Budapešti
Sport v Maďarsku v roce 2010
Sport v Evropě v roce 2010